Bothfeld ist der Name folgender Orte:

 Bothfeld (Hannover), ein Stadtteil von Hannover
 eines Ortsteils der Stadt Lützen im Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt, s. a. Röcken

Bothfeld ist der Familienname folgender Personen:
 der Name einer adligen Familie von Bothfeld aus dem Ortsteil Bothfeld von Lützen, siehe Bothfeld (Adelsgeschlecht)
 Silke Bothfeld (* 1968), deutsche Politikwissenschaftlerin, Sozialwissenschaftlerin und Hochschullehrerin 

Siehe auch:

 Bodfeld